Grigol Abachidze est un écrivain géorgien
 Grigol de Kakhétie est un prince géorgien
 Grigol Mgaloblichvili est un homme politique géorgien
 Grigol Vachadze est un homme politique géorgien
 Grigol Labadze est un joueur de rugby géorgien

Prénom masculin